Qixia (栖霞) est une ville de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Qixia (栖霞) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme